Plaats in Indonesië
 Penaruban (Bukateja), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Penaruban (Kaligondang), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java